Mont Russell (Alaska): cim de 3.557 m, a la serralada d'Alaska
 Mont Russell (Califòrnia): cim de 4.296 m, a Sierra Nevada
 Pic de Russell: cim de 3.205 m, als Pirineus